Smithdale ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Smithdale (Arkansas)
 Smithdale (Illinois)
 Smithdale (Mississippi)
 Smithdale (Pennsylvania)